Frisland kan betyde:
 Frisland – område i Nordvesteuropa, der ligger ud mod Vesterhavet, og som bebos af folk, der taler (eller har talt) frisisk
 Frisland (Nederlandene) – provins i Holland
 Frisland (fantomø) – ikke-eksisterende fantomø i havområdet syd for Island, som var indtegnet på kort i 1500- og 1600-tallet.

Se også 
 De Frisiske Øer (flertydig) eller Vadehavsøerne.